Jentzen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Jentzen (1899–1943), deutscher Widerstandskämpfer
Arnulf Jentzen (* 1983), deutscher Mathematiker
 Ernst Jentzen (1895–1960), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU)

 Marc Jentzen, deutscher Sänger, siehe Part Six

Siehe auch:
 Jenzen